Ху́рин (, тж. известен как Ху́рин Та́лион) — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина представитель Дома Хадора, один из эдайн, герой людей в Первую Эпоху Средиземья, отец Турина Турамбара и Ниэнор Ниниэль. Считается величайшим воином из эдайн Первой Эпохи Средиземья.

Биография

Жизнь в Дор-Ломине 
Хурин был внуком Хадора, основателя знаменитого дома эдайн, сыном Галдора из Дома Мараха и Харет из племени халадинов и старшим братом Хуора. Хурин правил в уделе Дома Хадора — Дор-Ломине в Хитлуме и был вассалом Верховного короля Нолдор Фингона.

В 458 году П. Э. Хуор и Хурин, живя со своими родичами в лесу Бретиль, приняли участие в боевой вылазке против орков. В ходе вылазки братья оказались в долине Сириона, где были отрезаны от остального отряда. Преследуемые орками, они были близки к гибели, но Вала Ульмо поднял с рек туман, и братьям удалось под его прикрытием добраться до Димбара. Там их подхватили два орла и принесли в Гондолин.

Король Гондолина Тургон радушно принял братьев, помня о пророчестве Ульмо о том, что Дом Хадора придёт на помощь Гондолину в час величайшей нужды. Тургон хотел, чтобы братья остались в Гондолине, поскольку со временем полюбил их, но они хотели вернуться к своим родичам. Братья поклялись не раскрывать никому тайну Гондолина, и орлы отнесли их обратно в Дор-Ломин.

Двумя годами позже Хурин женился на Морвен Эдельвен из Дома Беора, в том же году родился их сын Турин Турамбар. После Турина у Хурина родилась также и дочь Лалайт, но в возрасте трёх лет она умерла от мора, посланного с ветром из Ангбанда.

Нирнаэт Арноэдиад и пленение Хурина 
В 473 году Первой Эпохи, в ходе Нирнаэт Арноэдиад (Битвы бессчётных слез) Хурин сражался бок о бок с Хуором и сыновьями Хадора. В разгаре битвы он снова встретил Тургона, и радостной была эта встреча. Когда стало понятно, что битва проиграна, Хурин и Хуор отвлекли орков на себя, позволив Тургону спастись.

Постепенно армии Моргота оттеснили братьев к реке Ривиль, далее которой они уже не отступили и сражались до наступления сумерек, когда был убит Хуор. После гибели брата Хурин бросил на землю свои щит и меч и схватил гигантский боевой топор предводителя орков. По легенде, к тому времени, когда удары Хурина наконец замедлились и ослабели, топор был весь покрыт чёрной кровью троллей-охранников Готмога. С каждым ударом топора Хурин кричал во весь голос: «Аурэ энтулува!», что на квенья означает «День придёт снова!», и клич этот услышан был семьдесят раз. В конце концов ослабевший Хурин по приказу Моргота живым был схвачен орками, которые буквально завалили его своими телами, а торжествующий Готмог сам уволок его в Ангбанд. Хурин был приведён к Морготу, который надеялся вызнать у Хурина месторасположение Гондолина, но ни угрозы, ни пытки не заставили гордого пленника говорить. Тогда в ярости Чёрный Вала проклял Хурина и весь его род.

Кроме того, по приказу Моргота высоко на склонах Тангородрима было вырублено каменное кресло, обращённое на юг. Сам Моргот привёл туда Хурина и, усадив того в кресло, зачаровал Хурина так, что тот не мог встать с кресла по своей воле. Отсюда по воле Моргота он мог видеть все беды, постигающие его сына Турина. Свою дочь Ниэнор, рождённую, пока он находился в плену, Хурин не увидел никогда.

Освобождение из плена и смерть 
В 500 году Первой Эпохи Моргот освободил Хурина после гибели его детей. Ему было позволено вернуться в свой старинный удел в Хитлуме, но истерлинги, которые теперь жили там, сперва не узнали его, а впоследствии боялись, считая, что он служит теперь Морготу, их злому властелину.

Весь Дом Хадора был либо уничтожен, либо порабощён. Опечаленный Хурин вспомнил о Тургоне и Гондолине и решил снова попасть туда. Он вышел из Хитлума и дошёл до долины Сириона, где, как он помнил, и был Гондолин. Там он пытался отыскать вход в тайный город, но Гондолин был сокрыт, и Тургон сперва не хотел пускать его туда. Отчаявшийся Хурин принялся выкрикивать упреки Тургону, стоя на месте заваленного прохода к вратам Гондолина, тем самым выдав местность, где находился Гондолин, шпионам Моргота, а затем ушёл. Только после этого сердце Тургона смягчилось, и он послал орлов найти Хурина и принести его в Гондолин, но они прилетели слишком поздно и не смогли найти его.

Затем Хурин пришёл в лес Бретиль, где погибли его сын и дочь, и на их могиле встретил свою жену Морвен; в ту же ночь скончалась и она. В гневе и отчаянии Хурин нашёл людей из числа халадинов и обвинил их в смерти своей жены и детей, чем вызвал среди народа Халет гражданскую войну, практически уничтожившую этот народ. После этого Хурин с несколькими халадинами отправился в Нарготронд, где убил гнома-карлика Мима, который присвоил сокровища Глаурунга, тем самым призвав на эти сокровища проклятие.

Ожерелье Гномов Наугламир Хурин принес из Нарготронда в Дориат, где бросил его к ногам Тингола как «награду за заботу о жене и детях», тем самым жестоко оскорбив его. Однако добрые слова Мелиан сумели пробиться через затуманенный разум Хурина, который увидел, что все его деяния шли на пользу только Морготу. Разбитый и уничтоженный, он с поклоном поднял с пола Наугламир и вручил его Тинголу, а сам покинул Менегрот и покончил жизнь самоубийством, бросившись со скалы в море.

Использование имени в легендариуме 
В легендариуме Толкина упоминается ещё несколько людей, носивших данное имя. Так, известно, что наместники Гондора были из Дома Хурина, основанного Хурином из Эмин-Арнен. Один из видных полководцев Гондора в Войне кольца — Хурин, Хранитель Ключей Минас Тирита. Он участвовал в Пелленорской битве, а затем возглавил гарнизон Минас-Тирита до возвращения из похода на Мордор короля Арагорна и участвовал в его коронации.

См. также 
 Турин Турамбар
 Дети Хурина

Примечания 

Персонажи легендариума Толкина
Персонажи книги «Сильмариллион»
Вымышленные самоубийцы